Colin White kan avse:
Colin White (ishockeyspelare född 1977), kanadensisk ishockeyspelare.
Colin White (ishockeyspelare född 1997), amerikansk ishockeyspelare.